Zio Paperone e il pesce (d'oro) d'aprile (Somethin' Fishy Here) è una storia di 5 tavole disegnata da Carl Barks e pubblicata per la prima volta sul numero 456 di Four Color del marzo 1953.

In Italia è stata pubblicata per la prima volta sul numero 26 di Albi d'Oro del 28 giugno 1953.

Trama 
Per fare uno scherzo a Zio Paperone, Paperino fa pubblicare su un quotidiano la falsa notizia che il Congresso ha deciso di sostituire il denaro con il pesce. 
Dopo un primo momento di disperazione, Paperone decide di non darsi per vinto e con una serie di baratti riesce ad accumulare quasi tre ettari cubici di pesce. 
Non sapendo però né come contare questo nuovo tipo di denaro, né dove e come conservarlo decide di regalarlo interamente a Paperino.

Note 
La storia venne realizzata da Barks immediatamente dopo Zio Paperone e la Stella del Polo, per colmare il vuoto di cinque tavole dovuto al taglio subito in sede editoriale da quella avventura.

Nota anche coi titoli Zio Paperone e il pesce (d'oro) d'Aprile e Zio Paperone - Qualcosa di sospetto.

Altre pubblicazioni italiane 
Complete Carl Barks n. 12 (1980) 
Paperino n. 15B (9/1985)
Zio Paperone n. 2 (1/1988)
Zio Paperone n. 145 (10/2001)
La grande dinastia dei paperi n. 6 (3/3/2008)

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Storie a fumetti di Zio Paperone
Carl Barks